Chiesa di San Teonisto e Compagni Martiri a Campocroce, frazione di Mogliano Veneto
Chiesa di San Teonisto e Compagni Martiri a Trevignano